Huis Lalaing, adellijke familie, oorspronkelijk uit het graafschap Henegouwen
 Kasteel de Lalaing, kasteel van de familie Lalaing in Zandbergen (Geraardsbergen)

Zie ook Lallaing